Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors per walkover.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Yannick Noah (secondo turno)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Scott Davis (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1985